Schutz- und Trutzbündnis steht für:

 Schutz- und Trutzbündnis, veraltet für ein Militärbündnis (Begriff des 19. Jahrhunderts für ein Verteidigungsbündnis)
 Schutz- und Trutzbündnis 1854, zwischen Österreich und Preußen mit Beitritt des Deutschen Bundes
 Schutz- und Trutzbündnisse 1866, zwischen Preußen und Bayern, Württemberg sowie Baden

Siehe auch:
 Deutschvölkischer Schutz- und Trutzbund, völkische Organisation in der Weimarer Republik